Okklusion (von lateinisch occludere ‚verschließen‘) steht für:

 Okklusion (Meteorologie), Zusammenschluss der Kalt- und Warmfront eines Tiefs
 Okklusion (Chemie), Einschluss von Fremdbestandteilen oder Verunreinigungen
 Okklusion (Medizin), Verschluss eines Hohlorgans oder einer Passage
 Okklusion (Zahnmedizin), räumliches Verhältnis der Zähne zueinander beim Zusammenbiss
 Okklusion (Pharmazie), Abdecken von Hautarealen

Siehe auch:
 Okklusionseffekt